Талладіга:

 Талладіга — місто в штаті Алабама, США
 Талладіга — округ в штаті Алабама, США
 Талладіга — національний заповідник в штаті Алабама, США
 USS Talladega — корабель ВМС США